Женский Вестник — ежемесячный общественный и научно-литературный журнал, издавался в Санкт-Петербурге с 1905 по 1918 годы. Издатель-редактор женщина-врач М. И. Покровская. «Женский вестник» ставил своей целью борьбу за получение равных избирательных прав для женщин, эмансипацию женщины в семье и в обществе, освещал вопросы избирательного права женщин, политические права и свободы, женские организации, дискриминацию женщин (социальная, профессиональная, образовательная, и др.).

Примечания

Ссылки 
 

Женские журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1905 году
Печатные издания, закрытые в 1918 году